Цюцюра — українське прізвище.

 Цюцюра Богдан — правник.
 Цюцюра Василь Ігорович ( 1994) — український футболіст, нападник охтирського «Нафтовика-Укрнафти».
 Цюцюра Тиміш — козацький діяч.

 Цюцюра-Мандзевата Надія Григорівна — хормейстер, педагог, диригент Сибірської капели бандуристів репресованих, Заслужений працівник освіти України.

Українські прізвища